Осада Киева:
 Осада Киева (898) (дата условна) — нападение на Киев венгров во время их перекочёвки на запад.
 Осада Киева (968) — безуспешная осада Киева печенегами во время похода Святослава Игоревича на Балканы.
 Осада Киева (1017) — безуспешная осада Киева печенегами.
 Осада Киева (1036) — разгром печенегов под Киевом.
 Осада Киева (1169) — осада и взятие Киева войском русских князей, предпринятые по инициативе Андрея Боголюбского.
 Осада Киева (1203) — осада и взятие Киева Рюриком Ростиславичем и Ольговичами.
 Осада Киева (1235) — занятие Киева Михаилом черниговским и Изяславом.
 Осада Киева (1240) — осада и взятие Киева войсками Батыя.
 Осада Киева (1299) — взятие и разорение Киева ханом Тохтой.
 Осада Киева (1324) — осада и взятие Киева литовским войском во главе с Гедимином.
 Осада Киева (1399) — осада Киева войском золотоордынского хана Тимура Кутлуга.
 Разорение Киева (1416) — осада и взятие Киева золотоордынским эмиром Едигеем.
 Разорение Киева (1482) — осада и взятие Киева крымским ханом Менгли-Гиреем.
 Разорение Киева (1651) — взятие и разорение Киева литовским гетманом Янушем Радзивиллом.
 Осада Киева (1658) — безуспешная осада гетманом Иваном Выговским царского гарнизона в Киеве.
 Осада Киева (2022) — осада Киева российскими войсками в связи с вторжением России на Украину в рамках российско-украинской войны.

См. также 
 Киевский поход (1018) — занятие Киева польским войском Болеслава I.
 Киевская операция